Mutua Madrid Open 2015 (kobiety)
 Mutua Madrid Open 2015 (mężczyźni)